Niobium, ook wel columbium genoemd
 Cumulonimbus, een donderwolk, een type wolk
 crediteurenbetaling, zie Rekeningafschrift

 College Belastingadviseurs, een van de fusiepartners in het Register Belastingadviseurs
 Groupement des Cartes Bancaires CB, het nationale interbancaire netwerk van Frankrijk
 Computer Bild, een Duitstalig computertijdschrift
 Centraal Beheer, een Nederlands verzekeringsbedrijf
 CB (distributiebedrijf), voorheen Centraal Boekhuis, een Nederlandse logistieke dienstverlener
 Club Brugge, een Belgische voetbalclub
 ClanBase, een competitiesite voor e-sport
 27 MC, Citizens' Band, de "burgergolflengte" op de 11 meter-band
 Cambodja, met de voormalige FIPS Pub 10-4 landcode CB
 ScotAirways, een luchtvaartmaatschappij met IATA-code CB
 Companion in de Orde van het Bad (The most Honourable Order of the Bath), een Britse ridderorde
 CB Rail, een leasemaatschappij voor railvoertuigen
 CB-klasse, een Italiaanse kleine duikbootklasse